Џејмс Бонд медијска је франшиза темељена на измишљеном агенту -{MI6}--а створеном 1953. године књижевника Ијана Флеминга.

Џејмс Бонд се може односити на:

У фикцији Ијана Флеминга 
 Џејмс Бонд (лик), информације о лику
 Музика у филмовима о Џејмсу Бонду, музика за филмове о Џејмсу Бонду